Die Replikation oder auch das Replizieren steht für:

 Replikation, die Vervielfältigung des Erbinformationsträgers (DNA oder RNA) einer Zelle (nur DNA) oder eines Virus
 Replikation (Datenverarbeitung), die mehrfache Speicherung derselben Daten
 Replikation (Wissenschaft), die Wiederholung eines wissenschaftlichen Versuchs
 Replikation (Logik), eine bestimmte Aussagenverknüpfung (Junktor) in der Aussagenlogik
 Replikation (Wirtschaft), die Art der Wertabbildung bei Investmentfonds und Zertifikaten
 Unvollkommene Replikation, Methode zur Bewertung von Zahlungsströmen

Siehe auch:
 Replik
 Replikat
 Autoreplikation
 Selbstreplikation